Вышегород — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Пожеревицкой волости.

Расположена на западе района, на северо-восточном берегу озера Локно (исток реки Уза), в 30 км к юго-западу от райцентра Дедовичи и в 12 км к западу от села Пожеревицы.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 98 жителей.

История 
Впервые как село Вышгород упоминается в летописях под 1404 годом, когда его, вместе с другими 12 городами, получил великий князь Юрий Святославич Смоленский. В то время оно относилось к Шелонской пятине Новгородской республики.  Псковитяне разрушили это селение в 1471 году. 

В начале XX века в нём проживало лишь 48 жителей.

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Пожеревицкая волость

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Дедовичского района